Kara Davut steht für:

 Kara Davut (Roman), historischer Roman von Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu 
 Kara Davut (Film), türkischer Film aus dem Jahr 1967

 Kara Davud (gest. 1541), osmanischer Islamgelehrter